Sadiki ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelatif Sadiki (* 1999), marokkanischer Mittelstreckenläufer
 Walentin Sadiki (* 1999), russischer Schauspieler